Dinescu ist ein rumänischer Familienname. Bekannte Namensträger sind:

 Mircea Dinescu (* 1950), rumänischer Schriftsteller
 Monica Dinescu (* 1973), rumänische Leichtathletin
 Valentin Dinescu (1955–2008), rumänischer Politiker
 Violeta Dinescu (* 1953), rumänische Pianistin, Komponistin und Professorin an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg